Die Football League First Division 1897/98 war die zehnte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1897 und endete am 30. April 1898.

Sheffield United gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem AFC Sunderland erstmals in der Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Aufgrund der Ligaerweiterung von 16 auf 18 Mannschaften in der Folgesaison 1898/99 musste kein Verein absteigen. Hinzu kommen sollten die beiden Zweitligaaufsteiger FC Burnley und Newcastle United.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Sheffield United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1897/98 für Sheffield United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ (engl. „Test Matches“) zu bewähren. Auch in der Saison 1897/98 kam es zunächst zu Testspielen zwischen den beiden Erstligisten Blackburn Rovers und FC Stoke sowie den Zweitligisten FC Burnley und Newcastle United. Da im letzten Aufeinandertreffen zwischen Stoke und Burnley klar war, dass beiden ein Unentschieden zur Erstligateilnahme genügen wurde, geriet die Partie zur Farce und endete mit einem torlosen Unentschieden. Aus diesem Grund wurde in einem anschließenden Ligatreffen entschieden, die „Test Matches“ durch eine automatische Abstiegsregelung zu ersetzen und beide Ligen auf 18 Teams auszuweiten, so dass Newcastle United und die Blackburn Rovers ebenfalls die folgende Saison in der First Division antreten durften.

|}

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Denis Clarebrough, Andrew Kirkham: Complete Record of Sheffield United 1889–1999. Sheffield United Football Club, Sheffield 1999, ISBN 0-9508588-2-X.

Weblinks 
 England 1897-98 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1897/98
Fußballsaison 1897/98